Salàs de Pallars, municipi català
 Quint Salàs, cavaller romà